Abila di Lisania – località dell'odierna Siria
 Abila di Palestina – conosciuta col nome biblico di Quwaylibah
 Abila (monte) – monte
 Ramón Ábila – calciatore argentino